Колонија Мануел Авила Камачо има више значења:

 Колонија Мануел Авила Камачо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Колонија Мануел Авила Камачо (Куапијастла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику